APS kan syfta på

 APS – ett filmformat för stillbildskameror, se Advanced Photo System.
 APS (AXE) – ett utvecklingssystem för Ericssons AXE-telefonisystem
 APS – IATA:s kod för en flygplats i Anápolis, Brasilien, se Anapolis AFB
 APS – ett brittiskt arkitektkontor, se Alison och Peter Smithson
 APS (strömskena) – en strömskena för spårvagnar i gatan mellan rälerna
 ApS – en dansk företagsform, se Anpartsselskab